Buxmann ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Buxmann (1933–1996), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Peter Buxmann (* 1964), deutscher Wirtschaftsinformatiker